Il singolare  del Bank Austria Tennis Trophy 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Philipp Petzschner era il campione uscente, ma si è infortunato prima del torneo.

Jürgen Melzer ha battuto in finale Marin Čilić, con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Marin Čilić (finale)
 Radek Štěpánek (quarti)
 Gaël Monfils (quarti)
 Philipp Kohlschreiber (semifinali)

  Nicolás Almagro (quarti)
  Feliciano López (quarti)
  Jürgen Melzer (campione)
  John Isner (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Bank Austria Tennis Trophy 2009
ATP World Tour 2009